Gawrony (gromada w powiecie łęczyckim)
 Gawrony (gromada w powiecie opoczyńskim)